Дама с собачкой:
 «Дама с собачкой» — рассказ Антона Павловича Чехова (1899)
 «Дама с собачкой» — художественный фильм по этому рассказу, снятый на киностудии «Ленфильм» (1960)
 «Дама с собачкой» — балет Родиона Щедрина
 «Дама с собачкой» — роман (фантастический детектив) Олега Дивова, третья книга цикла «Профессия: инквизитор»